Chaj-nan může znamenat:

 Chaj-nan – jihočínská ostrovní provincie.

další čínské územně-správní jednotky

 Chaj-nan (Čching-chaj) – autonomní prefektura v provincii Čching-chaj;
 Chaj-nan (Vnitřní Mongolsko) – městský obvod v městské prefektuře Wu-chaj v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko.